Gianantonio Capizucchi (1515-1569): cardinal italien
 Gianroberto Capizucchi (mort vers 1128) : cardinal italien
 Pietro Capizucchi (mort vers 1128) : cardinal italien
 Raimondo Capizucchi (1615-1691) : cardinal italien